Le Championnat de Bulgarie de volley-ball masculin est la compétition nationale majeure, créée en 1945. Elle oppose les neuf meilleures équipes du pays.

Palmarès

Listes des équipes en compétition

Saison 2008-2009 
 LukOil Neftohimik Burgas 
 CSKA Sofia 
 Energy-Kaliakra Kavarna
 Levski Sofia
 Marek Union Ivkoni Dupnitsa
 Pirin Balkanstroy
 Arda Kurdzhali
 Montana
 Cherno more BASK Varna

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Bulgarie de volley-ball féminin

Liens externes 
  Le site de la fédération bulgare
  Résultats

Compétition de volley-ball en Bulgarie
Volley-ball